Mañueta / Baños de Ebro (baskiska: Mañueta) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Araba / Álava och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Mañueta / Baños de Ebro ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mañueta / Baños de Ebro är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Mañueta / Baños de Ebro. Runt Mañueta / Baños de Ebro är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haro,  km väster om Mañueta / Baños de Ebro. Trakten runt Mañueta / Baños de Ebro består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Baskien